Emmermann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emmermann (1915–1990), deutscher U-Bootkommandant
 Heide-Marie Emmermann (* 1942), deutsche Schriftstellerin, Theologin und ehemalige Domina
 Rolf Emmermann (* 1940), deutscher Geologe